Alto (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Cuneo
 Alto (Georgia), plaats in de VS
 Alto (Texas), plaats in de VS
 alto (subcultuur), een jeugdculturele stroming
 alto (meteorologie), een wolkengroep
 Suzuki Alto, een type auto van het merk Suzuki
 altsaxofoon, een populaire benaming voor dit instrument
 Alto (heilige), een heilige 
 Alto (film), een Amerikaanse film uit 2015 onder regie van Mikki del Monico